Демоальбом — многозначный термин:

 Демоальбом — то же, что демозапись
 Демоальбомы Therion

См. также 

 Демонстрационная версия
 Предпроизводство